Kendra Smith si può riferire a:

Kendra Smith – bassista e cantautrice statunitense appartenente al movimento Paisley Underground
Kendra Smith – wrestler statunitense